Osoby
 Sir  d’Ouvilly (1592, Middelburg – 1663, Hampstead Marshall), angielsko-holenderski dyplomata, doradca sztuka, miniaturzysta i architekt
  (fl. 1661)
 Pierre-Jean-Baptiste Gerbier (1725, Rennes – 1788), francuski adwokat i mówca
  (ur. 1951)
 Thierry Gerbier (ur. 1965, Chambéry), francuski biatlonista

 Inne
 Arêtes du Gerbier – szczyt górski w Alpach
 
 , Paryż